Pirita Tallinn egyik kerülete
 Pirita falu Romániában, Fehér megyében